Le Kidron ou Cédron est une vallée adjacente située à l'Est de la Jérusalem des temps anciens. Grâce à la source de Gihon, elle fournissait la cité en eau.
Kidron est une ville de l'Ohio